Il singolare del Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Juan Mónaco era il detentore del titolo ma è stato eliminato ai quarti di finale da Nicolás Almagro.

Fabio Fognini ha sconfitto in finale Federico Delbonis per 4-6, 7-68, 6-2.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Roger Federer (semifinale)
 Tommy Haas (quarti di finale)
 Nicolás Almagro (semifinale)
 Jerzy Janowicz (terzo turno)
 Juan Mónaco (quarti di finale)
 Andreas Seppi (secondo turno)
 Aleksandr Dolgopolov (secondo turno)
 Jérémy Chardy (secondo turno)

 
<li>  Benoît Paire (terzo turno)
<li>  Tommy Robredo (secondo turno)
<li>  Feliciano López (terzo turno)
<li>  Fabio Fognini (campione)
<li>  Michail Južnyj (secondo turno)
<li>  Fernando Verdasco (quarti di finale)
<li>  Ernests Gulbis (secondo turno)
<li>  Martin Kližan (secondo turno)

Wild card 

  Roger Federer (semifinale)
  Matthias Bachinger (primo turno)
  Julian Reister (primo turno)

<li>  Jan-Lennard Struff (secondo turno)
<li>  Alexander Zverev (primo turno)

Qualificati 

  Federico Delbonis (finale)
  Andrej Golubev (primo turno)
  Jan Hájek (terzo turno)

<li>  Blaž Kavčič (secondo turno)
<li>  Łukasz Kubot (primo turno)
<li>  Diego Schwartzman (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Bet-at-home Open - German Tennis Championships 2013
ATP World Tour 2013